YouTube – serwis internetowy umożliwiający udostępnianie filmów
 YT – brytyjski muzyk reggae
 Y.T. – oryginalny pseudonim postaci D.U. (kurierki) z powieści Neala Stephensona, Zamieć
 Yōsei Teikoku – japoński zespół muzyczny
 YT – kod pocztowy Jukonu (jednego z terytoriów Kanady)
 YT – kod ISO 3166 alpha-2 francuskiej wyspy Majotta (Ocean Indyjski)
 .yt – krajowa domena internetowa dla Majotty (departamentu zamorskiego Francji)